Henri Houben (kunstschilder) (1858–1931), Belgisch kunstschilder
 Henri Houben (militair) (1920-2004), Nederlands marinier en Engelandvaarder
 Henri Houben (econoom) (1958), Belgisch Marxistisch econoom